Municipio Pánuco ist der Name folgender Municipios in Mexiko:

 Municipio Pánuco (Veracruz)
 Municipio Pánuco (Zacatecas)